Pépito peut désigner :
 Pépito, personnage de bande dessinée créé par Luciano Bottaro
 Pépito, marque de biscuit de la société LU dont la mascotte est le personnage de bande dessinée
 Pépito, opéra-comique de Jacques Offenbach
 Bucky et Pepito, série télévisée animée américaine de 1959.

Chansons 
 Pepito (mi corazon), titre d'une chanson de Los Machucambos.